HMS Lance ist der Name folgender britischen Schiffe: HMS Lance (1914), ein Zerstörer der Laforey-Klasse
 HMS Lance (G87), ein Zerstörer der L-Klasse von 1940